Первенство России по хоккею с мячом среди команд первой лиги 2009/2010 прошло с 18 ноября 2009 по 9 марта 2010 года. 33 команды были разделены на четыре группы.

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвертая группа

Финал
В финале, прошедшем в Мончегорске с 3 по 9 марта 2010 года должны были участвовать по две лучшие команды из первой и второй групп и победители третьей и четвертой групп. Однако «Факел» (Богданович), «Знамя-Удмуртия» (Воткинск) и «Надежда» Биробиджан) отказались от участия, и вместо них был допущен «Универсал» (Саратов). Победитель турнира Кольская ГМК (Мончегорск) завоевал право выступать в высшей лиге в следующем сезоне, но отказался от него.

Кольская ГМК (Мончегорск) (19 игроков): Денис Лебедев (20; −19), Евгений Крюков (28; −36) — Владимир Лещенко (31; 1), Кирилл Незнамов (29; 0), Юрий Токаев (32; 0), Александр Тихонов (32; 25), Данил Цебро (30; 0), Роман Сухоруков (32; 2), Андрей Хлюпин (32; 38), Игорь Невидимов (32; 7), Сергей Махнач (32; 50), Александр Ширяев (32; 10), Юрий Степочкин (30; 15), Антон Рычков (32; 15), Сергей Старосветский (6; 0), Андрей Киселев (32; 41), Яков Красовский (32; 35), Дмитрий Полынский (29; 12), Марат Юмангулов (31; 24). Главный тренер − Б. А. Удодов.

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2009/2010

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России 

Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги
2009 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2009 году
2010 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2010 году